Il existe une place du Commerce dans un grand nombre de villes, dont :

Belgique 
 Place du Commerce (Malmedy)

Canada 
 Place du Commerce (Montréal)

France 
 Place du Commerce (Nantes)
 Place du Commerce (Paris)

Portugal 
 Praça do Comércio à Lisbonne

Voir aussi 
 

Commerce Place